Quelli come me – album di Marianne Mirage del 2016
 Quelli come me – singolo dei Modà del 2019